Премия «Сезар» за лучший адаптированный сценарий () вручается французской Академией искусств и технологий кинематографа. Впервые категория была образована в 1983 году, в результате разделения награды «лучший сценарий, диалоги и адаптация» на две отдельные: «лучший оригинальный сценарий» и «лучший адаптированный сценарий», награды в которых вручались всего 3 года, после чего была вновь воссоздана общая категория. Второе разделение общей награды произошло в 2006 году, с тех пор награды за адаптированный и оригинальный сценарии вручаются параллельно. На премию претендуют авторы, чей сценарий основан на каком-либо опубликованном или отснятом ранее материале (литературное произведение, театральная постановка и т. д.).

Список лауреатов и номинантов

1983—1985

2006—2010

2011—2020

См. также 
 Премия «Сезар» за лучший оригинальный или адаптированный сценарий
 Премия «Оскар» за лучший адаптированный сценарий
 Премия BAFTA за лучший адаптированный сценарий

Ссылки 
 Лауреаты и номинанты  в категории «лучший адаптированный сценарий» на официальном сайте премии «Сезар»: 1983 , http://www.academie-cinema.org/ceremonie/palmares-par-recherche/,genre,Meilleure+Adaptation.html 
 Лауреаты и номинанты премии «Сезар» на сайте IMDb 

Сезар (кинопремия)
Премии за сценарий